Verfaillie ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Verfaillie (1892–1980), belgischer Geistlicher
 Catherine Verfaillie (* 1957), belgische Mikrobiologin und Hochschullehrerin
 Marcel Verfaillie (1911–1945), französischer Kommunist und Widerstandskämpfer